Я́ков Бори́сов:
 Борисов, Яков Васильевич (1856—1923) — русский учитель, писатель, журналист, издатель. Депутат I Государственной думы Российской империи.
 Борисов, Яков Филатович (1923—1996) — советский футболист, тренер.